

Імені Мамонтова — селище, Павловський район, Алтайський край
 Імені Мамонтова — селище, Поспєлихинський район, Алтайський край